Piłka wodna na igrzyskach olimpijskich w Montrealu rozgrywana była między 18 a 27 lipca 1976, na terenie pływalni Complexe sportif Claude-Robillard. Do rywalizacji przystąpiło 12 reprezentacji. Mistrzostwo olimpijskie zdobyła reprezentacja Węgier.

Medaliści 
Źródło:

Wyniki

Faza pucharowa (22–27 lipca)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976
1976